

Zoologie 
 Les roussettes sont des chauve-souris
 Les roussettes sont des petits requins.
 La Roussette est un papillon.

Alimentation 
 La roussette de Savoie est un vin de Savoie.
 La roussette du Bugey est un vin blanc.

Horticulture 

 Les roussettes sont des cultivars de pomme